Seseli segetum är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Johann Nepomuk von Crantz. Seseli segetum ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
segetum